Клэридж, Кларидж () — английская фамилия.

Известные носители 
  (? — 1999) — игрок в канадский футбол в составе клубов Канадской футбольной лиги.
 Клэридж, Грэм (Джеффри) (1931—2021) — новозеландский почвовед, обладатель Полярной медали (1991).
  (1941—2018) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс» и «Атланта Фэлконс».
 Клэридж, Джон:
  (1792—1868) — британский юрист, верховный судья колоний Пенанг, Сингапур и Малакка (1827—1829).
  (род. 1944) — британский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.
 Клэридж, Джон — британский яхтсмен, бронзовый медалист чемпионата мира в классе «Мотылёк» (1976).
  (род. 1934) — британский энтомолог, президент Лондонского Линнеевского общества (1988—1991) и Королевского энтомологического общества (2001—2002).
  (1938—2012) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Би-Си Лайонс» (1964).
 Клэридж, Стив (род. 1966) — британский футболист.
  (1978—2006) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Атланта Фэлконс».

  (род. 1959) — немецкая журналистка, главный редактор Deutsche Welle (с 2020).

Другое 
 «Кларидж» — отель в Лондоне (Великобритания).